Brian Jones peut désigner :
  (1935 - ), joueur de rugby à XV international gallois ;
 Brian Jones (1938-2009), poète britannique ;
 Brian Jones (1942-1969), musicien britannique, fondateur et guitariste des Rolling Stones ;
 La Vie de Brian Jones, téléfilm documentaire à son propos ;
 Brian Jones (1947-), aéronaute britannique ;
 Brian Jones (1978-), acteur américain ;
  (1984-), joueur de football canadien.